Lowenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Allard K. Lowenstein (1929–1980), US-amerikanischer Politiker
 Otto Lowenstein (1889–1965), deutsch-amerikanischer Neuropsychiater, siehe Otto Löwenstein (Mediziner)
 Otto Lowenstein (1906–1999), deutsch-britischer Zoologe, siehe Otto Löwenstein (Zoologe)
 Steven M. Lowenstein (1945–2020), US-amerikanischer Historiker 

Siehe auch:
 Löwenstein (Begriffsklärung)